Kalv kan syfta på:

 Kalv (ungdjur) – ett ungdjur av vissa djurarter.
 Kalvkött (eller bara ”kalv”), köttet från en kalv av nötkreatur
 Kalvs socken – en socken i Västergötland
 Kalvs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Kalvs församling – en tidigare församling i Göteborgs stift och i Svenljunga kommun 2006–
 Kalvs kyrka – en kyrkobyggnad i Kalv i Göteborgs stift
 Kalv, Svenljunga kommun – en ort i Kalvs socken, nära sjön Kalvsjön
 Kalvs distrikt –  ett distrikt i Svenljunga kommun och Västra Götalands län 2016–
 Kalv, Ljusdals kommun – en by i Järvsö socken, Hälsingland

Se även 
 Kalvning (glaciär) – fenomenet då glaciärer bryts i bitar sin egen tyngd och faller i vattnet
 Kalven, namnet på ett flertal sjöar i Sverige.